Тачановский () — польская фамилия. Известные носители:

 Тачановский, Владислав Казимирович (1819—1890) — российский зоолог.
 Тачановский, Эдмунд (1822—1879) — польский помещик, участник восстания 1863 года.